Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1940 () проводился в городе Виннипег (провинция Манитоба) c 4 по 7 марта 1940 года. Турнир проводился в 13-й раз. В провинции Манитоба и городе Виннипег чемпионат проводился впервые; вообще чемпионат впервые проводился не в Торонто (провинция Онтарио), где проводились первые 12 чемпионатов.
 
В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Howard Wood Sr., это была 2-я победа, для самого Howard Wood Sr. — 3-й чемпионский титул). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип William Dunbar), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Nicholas Thibodeau).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания 

1940
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1940 году
Март 1940 года